Richard Martín Lugo Martínez (n. 1992), calciatore paraguaiano
 Richard José Lugo (n. 1973), cestista venezuelano